Sint-Michaëlschool (Groningen) - lagere school in Groningen
 Sint-Michaëlschool (Amersfoort) - lagere school in Amersfoort